Bulambuli (plaats), plaats in Oeganda
 Bulambuli (district), district in Oeganda